Antonio Acampora, ricco mercante di Agerola
 Franco Acampora (1944) – attore italiano
 Gennaro Acampora (1994) – calciatore italiano
 Luigi Acampora, Manager Italiano
 Patricia Acampora (1945 -), politica statunitense
 Tommaso Acampora (XIX secolo), sindaco di Agerola

en:Acampora